Комунікатор (особа) — суб'єкт комунікації
 Смартфон — кишеньковий комп'ютер з підтримкою мобільного зв'язку
 Microsoft Office Communicator — бізнес-застосунок

Див. також 
 Nokia Communicator